El nombre «Mario Méndez» puede hacer referencia a:

 Mario Méndez Olague, exfutbolista mexicano.
 Mario Uriel Méndez, exfutbolista panameño.
 Mario Méndez, escritor y maestro argentino.
 Mario Méndez Bejarano, filósofo, político y escritor español.
 Mario Omar Méndez, exfutbolista uruguayo.